

События 
 Консулы: Луций Волькаций Тулл (плебей) и Маний Эмилий Лепид (патриций); проконсулы: Гай Кальпурний Пизон (в Нарбонской Галлии) и Луций Квинкций (в Македонии); преторы: Гай Аквилий Галл, Гай Антоний Гибрида, Гай Аттий Цельс, Гай Оркивий, Луций Кассий Лонгин, Марк Туллий Цицерон, Марк Цезоний, Публий Вариний и Публий Сульпиций Гальба; пропреторы: Луций Лукцей (на Сардинии) и Тит Ауфидий (в Азии); плебейские эдилы: Гай Виселлий Варрон и Гай Лициний Мурена; народные трибуны: Гай Манилий Крисп, Гай Меммий и Гай Папирий Карбон; квесторы: Гай Сосий, Луций Домиций Агенобарб, Луций Цецилий Руф, Марк Эмилий Скавр и Публий Плавтий Гипсей; монетный триумвир: Квинт Помпоний Муза.
 По предложению Манилия Помпей получает неограниченную власть над восточными провинциями. Лукулл возвращается в Рим. Цезарь — смотритель Аппиевой дороги, издержал на неё много денег. Первый заговор Луция Сергия Катилины при поддержке Цезаря и Марка Лициния Красса.
 Победа Помпея над Митридатом в битве при Дастире. Митридат бежит в Колхиду.
 Сокрушительное поражение понтийской армии при Никополе от Помпея. Образование римских провинций Понт и Вифиния.
 Тигран Младший, сын Тиграна II, бежал в Парфию к царю Фраату III. Фраат вторгся в Армению и осадил Арташат, но неудачно. После ухода Фраата Тигран разбил Тиграна Младшего, который обращатился за помощью к Помпею. Римское войско появилось в Армении. Тигран вынужден идти на соглашение с Помпеем. Софена отдана Тиграну Младшему, зятю Фраата III.
Хунну:
 Попытка создать пашни в южной Джунгарии.

Родились 
 Авл Теренций Варрон Мурена (ум. 22 до н. э.) — др.-римский политич. деятель, консул 23 до н. э. Заподозренный в участии касательно заговора против Тиберия, был казнён.

Скончались 
 Гай Лициний Макр (род. ок. 108 до н. э.), римский военный и политический деятель, историк. Отец судебного оратора Гая Лициния Кальва.

Примечания

См. также